Perlak est :
 Une ancienne principauté portuaire musulmane de la côte nord-est de l'île indonésienne de Sumatra, où Marco Polo fit escale en 1292.
 Un district dans le comitat de Zala en Hongrie.